Johnsontown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Johnsontown (Kentucky)
 Johnsontown (Maryland)
 Johnsontown (New York)
 Johnsontown (North Carolina)
 Johnsontown (Virginia)
 Johnsontown (Berkeley County, West Virginia)
 Johnsontown (Jefferson County, West Virginia)

Siehe auch:
 Jonestown